Ро́берт Ке́нникотт (13 ноября 1835, Новый Орлеан — 13 мая 1866, Аляска) — американский натуралист, герпетолог.

Биография 
Родился в Новом Орлеане. Из-за слабого здоровья и проблем с дыханием Кенникотт не учился в регулярной школе, вместо этого проводя много времени на свежем воздухе. Образованием мальчика занимался его отец — ботаник Джон Альбертц.

С 1853 года Роберт Кенникотт работал помощником Спенсера Фуллертона Бэрда в Смитсоновском институте в Вашингтоне. В апреле 1859 года он отправился собирать образцы в субарктическую тайгу на северо-запад Канады (совр. бассейны рек Маккензи и Юкон) и далее в арктическую тундру. Благодаря дружбе с представителями компании Гудзонова залива Кенникотт получил возможность собирать предметы материальной культуры коренных народов (инуитов и канадских метисов) для отправки их в Смитсоновский институт. В 1862 году он вернулся в Вашингтон.

В 1864 году Кенникот наряду с Уильямом Хили Доллом участвовал в экспедиции Русско-американского телеграфа, призванной установить возможные пути прокладки телеграфной линии между Северной Америкой и Россией в Беринговом море. Старт экспедиции был дан в апреле 1865 года в Сан-Франциско, но споры между руководителями экспедиции помешали реализовать затею в полной мере. Дойдя до Ванкувера, Кенникотт почувствовал себя плохо. После его выздоровления, в августе 1865 года, экспедиция продолжила путь к северу Аляски. В мае 1866 года, поднимаясь вверх по течению реки Юкон, Роберт Кенникотт скончался от внезапного сердечного приступа.

Тело Кенникотта вернулось в его родной дом в штате Иллинойс спустя почти год, так как его предпочли перевозить не по неразведанным диким лесам Канады, а по территории России и Японии.

Память 
В честь Кенникотта названы ледник, долина, река, бывшие медные рудники. Последняя местность записана с ошибкой.

В 2001—2018 годах в Смитсоновском институте исследовали изучали учёного, чтобы установить причину его смерти. В результате исследования было установлено, что причиной смерти стала остановка сердца. Очевидно, Кенникотт страдал QT-синдромом, осложнённый принимаемым учёным препаратом стрихнина, который, по мнению Кенникотта, должен был облегчить его страдания. С разрешения родных его тело вошло в коллекцию анатомии человека в Смитсоновском университете.

Трёхмерная реконструкция его лица выполнена в Смитсоновским институте путём сканирования черепа учёного с применением компьютерных технологий.

Труды 
 Kennicott, R. (1855). «Catalogue of animals observed in Cook County, Illinois». Ill. State Ag. Soc. Trans. for 1853—1854 1: 577—595.
 Kennicott, R. (1856). «Description of a new snake from Illinois». Acad. Nat. Sci. Phil. Proc. 8: 95-96.
 Kennicott, R. (1859). «Notes on Coluber calligaster of Say, and a description of new species of serpents in the collection of the North Western University of Evanston, Illinois». Acad. Nat. Sci. Phila. Proc. 1859: 98-100.
 Kennicott, R. (1861). «On three new forms of rattlesnakes». Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 13: 206—208.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Smithsonian National Museum of Natural History page "Robert Kennicott (1835—1866): Early Smithsonian Scientific Explorer and Collector
 Biography of Kennicott at the Smithsonian National Museum of Natural History Division of Fishes page on Naturalist Collectors
 Robert Kennicott and Henry M. Bannister Papers, Northwestern University Archives, Evanston, Illinois
 Robert Kennicott’s Letters to Spencer F. Baird, 1853—1865

Герпетологи США
Зоологи США